Osoby o tym nazwisku:
 Janina Maria Howorka-Hrosenchik – polska aktorka i malarka
 Michał Howorka – polski prawnik i działacz polityczny